Az 1961–1962-es Nationalliga A volt a 65. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Servette volt. A szezont újra a Servette csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenharmadjára.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság